Ян Я́ковлевич Зу́тис (Янис Зутис (); 16 августа 1893, Фридрихштадтский уезд, Курляндская губерния — 28 июня 1962 Юрмала, Латвийская ССР) — советский латвийский историк. Академик АН Латвийской ССР (1951), член-корреспондент АН СССР по Отделению исторических наук (1953).

Биография 
Родился в семье батрака Екаба (Якова) Зутиса в селе Калнини Фридрихштадтского уезда Курляндской губернии на территории нынешней Серенской волости Айзкраукльского края Латвии. Как вспоминал Я. Я. Зутис в автобиографии, «родители мои никогда не имели земли или недвижимой собственности, а заработок их оказывался недостаточным для существования семьи». Поэтому мальчик с 11 лет (1904 г.) начал наниматься к состоятельным крестьянам пастухом. В зимние месяцы он учился в Серенском волостном училище, а по его окончании поступил в Фридрихштадтское высшее начальное училище, где ему была выделена казенная стипендия.

В 1911—1915 гг. Зутис состоял в РСДРП Латышского края.

В сентябре 1915 г. Зутис был призван в Русскую армию как ратник II разряда и после непродолжительного обучения в 99-м западном пехотном полку в г. Пензе направлен на фронт в составе 30-го Сибирского стрелкового полка. В марте 1916 г. во время сражения на берегу озера Нарочь получил тяжёлое ранение и контузию. Более года лечился в московских госпиталях и в ноябре 1917 г. был комиссован и зачислен на пенсию. После демобилизации проживал в общежитии военных инвалидов в Москве, получая, по его собственным словам, «полное содержание от Наркомсобеса». До 1920 г. продолжал лечение амбулаторно и одновременно с 1918 года занимался в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского.

В 1920 году поступил и в 1924 г. окончил факультет общественных наук Московского университета. В студенческие годы посещал семинары по истории России (академик М. М. Богословский), по истории Древнего мира (профессор И. Г. Франк-Каменецкий), истории Средних веков (профессор, впоследствии академик Д. М. Петрушевский), истории социализма и Нового времени (профессор, впоследствии академик В. П. Волгин).

В марте 1924 г. В. П. Волгин рекомендовал способного выпускника в аспирантуру Института истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). Поначалу Зутис изучал историю Германии и аграрную историю Западной Европы, интенсивно изучая иностранные языки: позднее он указывал, что помимо родного латышского, читает на немецком, английском, французском, датском и шведском языках.

С 1925 г. Зутис начал изучать архивные фонды Москвы по истории народов Восточной Прибалтики, постепенно накапливая материал для своих научных трудов.

В период учёбы в аспирантуре Я. Я. Зутис по совместительству работал лаборантом, библиотекарем, затем научным сотрудником Историко-этнологического кабинета МГУ. На это же время приходятся первые научные публикации историка, началось его сотрудничество с редакцией первого издания Большой советской энциклопедии, для которой он подготовил ряд статей.

В мае 1929 года Зутис окончил аспирантуру, а в декабре по распоряжению Наркомата просвещения РСФСР направлен на должность доцента и заведующего кафедрой всеобщей истории в Воронежский госуниверситет. После выделения педагогического факультета университета в самостоятельный Воронежский государственный педагогический институт Я. Я. Зутис перешёл туда на ту же должность, где трудился до конца 1936/37 учебного года.

В 1937 году он вернулся в Москву и перешёл на работу в издательство «Советская энциклопедия» на должность старшего научного редактора по отделу Средних веков.

В 1938—1941 годах — доцент кафедры истории Средних веков, и. о. профессора Московского института философии, литературы и истории.

В мае 1938 г. Учёный совет МГУ присвоил Зутису степень кандидата исторических наук по совокупности работ без защиты диссертации.

В 1940—1949 г.г. научный сотрудник института истории АН СССР.

С 1937/38 учебного года Зутис — Московского института философии, истории и литературы (МИФЛИ), где работал до эвакуации института в 1941 г.

Осенью 1941 г. Я. Я. Зутис в числе многих других москвичей был мобилизован на строительство оборонительных сооружений под г. Малоярославцем на Можайской линии обороны.

В конце 1941 года вместе с другими сотрудниками института был отправлен в эвакуацию в Алма-Ату и до 1943 года одновременно с научной работой преподавал в Алма-Атинском педагогическом институте.

По возвращении в Москву читал лекции в Московском областном педагогическом институте.

В 1945 году становится доцентом и заведующим кафедрой истории, профессором (с 1947) Латвийского государственного университета.

В июне 1946 г. решением Президиума АН СССР историку присвоено звание старшего научного сотрудника. Тогда же опубликована его фундаментальная монография «Остзейский вопрос в XVIII веке» (40 печатных листов), на основании которой 30 сентября 1946 г. Учёный совет Института истории АН СССР присвоил Зутису учёную степень доктора исторических наук без защиты диссертации. В научном отчёте по итогам своего труда 5 июня 1947 г. Зутис указал: «подвергая критике господствующие в немецкой дворянской и латышской буржуазной историографии концепции, я прихожу к выводам, что присоединение в XVIII в. Прибалтики к России было прогрессивным явлением в истории латышского и эстонского народов».

С 1947 года Я. Я. Зутис совмещал работу в московском Институте истории АН СССР с руководством сектором древней и средневековой истории института истории АН Латвийской ССР (созданного в 1946).

В июне 1947 г. решением Высшей аттестационной комиссии он утверждён профессором ЛГУ по кафедре истории средних веков.

В 1949 г. постановлением Президиума АН СССР Зутис направлен в Ригу на постоянную работу в качестве заведующего сектором древней и средневековой истории Латвии в Институте истории и материальной культуры Академии наук Латвийской ССР. Он оставался старшим научным сотрудником Института истории на полставки и одновременно заведовал кафедрой всеобщей истории ЛГУ.

В 1951 г. Я. Я. Зутис стал действительным членом созданной в Советской Латвии Академии наук.

В сентябре 1953 г. Ученый Совет Института истории АН СССР выдвинул латвийского академика кандидатом в члены-корреспонденты АН СССР по специальности «История СССР и археология», его избрание состоялось 23 октября 1953 г..

В сентябре 1955 г. решением Президиума АН СССР Зутис направлен на X Конгресс историков в Риме, в июне 1958 г. он посетил Францию для участия в международном историческом коллоквиуме.

В 1952—1959 годах Я. Я. Зутис вместе с академиками Я. П. Крастынем и К. Страздынем возглавлял редакционный коллектив трёхтомной «Истории Латвийской ССР».

Академик скончался 28 июня 1962 года в Юрмале, похоронен в Риге на кладбище Райниса.

Общественная деятельность 
Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 3-го и 4-го созывов (1951—1962) и член Президиума Верховного Совета Латвийской ССР (с 1959).

Я. Я. Зутис был незаурядным лектором и популяризатором науки, выступал в разных аудиториях с лекциями на историко-политические темы.

Был членом Латвийского республиканского Комитета защиты мира.

Награды и звания 
 орден Ленина (05.04.1954).
 2 ордена Трудового Красного Знамени.
 медали.
 Лауреат Сталинской премии в области науки (1950) — за научный труд «Остзейский вопрос в XVIII веке» (1946).
 Заслуженный деятель науки Латвийской ССР (1953).

Основные труды 
Я. Я. Зутис изучал аграрную историю Латвии XVIII и первой половины XIX века, Остзейский вопрос и его историографию.

В 1930-е годы Зутис написал многочисленные главы для вузовского учебника по истории Средних веков, по истории СССР и многотомников по русской и всемирной истории, подготовленных к печати Институтом истории АН СССР. В этот период он написал кандидатскую диссертацию «Система поземельного обложения и крепостное хозяйство в Лифляндии первой половины XVIII в.» (212 страниц машинописного текста с приложениями на немецком языке).

В 1937 г. вышел ряд статей Зутиса в журнале «Историк-марксист» и «Историческом журнале», тогда же в Москве была издана его первая монография «Политика царизма в Прибалтике в первой половине XVIII в.», подготовленная «по планам Института Национальностей» (то есть Научно-исследовательского института национальностей ЦИК СССР, позднее — Института языка и письменности народов СССР).

С апреля 1960 г. по октябрь 1961 г. Я. Я. Зутис состоял членом редколлегии журнала «Вопросы истории».
 Политика царизма в Прибалтике в первой половине XVIII века (1937).
 Остзейский вопрос в XVIII веке (1946). 648 с. Академия наук Латвийской ССР, Институт истории и истории материальной культуры.
 Очерки по историографии Латвии. Часть 1, Прибалтийско-немецкая историография (1949).

Семья 
Супруга — старая большевичка Минна Рейновна Земитан (1895—1975, в партии с 1912 года).

Дочь — Зента Яновна Тальвирская (05.06.1924 — 14.03.2015), старший литературный редактор редакции исторической литературы издательства «Прогресс», исследователь национально-освободительного движения в Польше XIX в. У Зенты Яновны было двое детей.

Примечания

Литература 
 Германце А. Библиография трудов Я. Я. Зутиса. «Известия АН Латвийской ССР», 1958 № 10.
 Akadēmiķis Jānis Zutis. — R., 1964.

Ссылки 
 
 
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Историки СССР
Историки Латвии
Академики АН Латвийской ССР
Члены Президиума Верховного Совета Латвийской ССР
Заслуженные деятели науки Латвийской ССР
Авторы энциклопедий и словарей
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 4-го созыва
Похороненные на кладбище Райниса